Frankowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
Frankowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
Frankowo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
Frankowo, un village dans la voïvodie de Mazovie.